T26, T-26 ou T.26  peut faire référence à :

Domaine militaire 
 T26, une désignation initiale du char américain M26 Pershing ;
 T-26, un char léger d'accompagnement de l'infanterie produit par l'URSS de 1931 à 1941 ;
 T-26 Garand, un prototype du fusil M1 Garand raccourci, également appelé tanker Garand (Ganrant pour les tankistes) ;
 Torpilleur allemand T26, construit pendant le Seconde Guerre mondiale.

Médecine 
 Brûlure et corrosion limitées à l'œil et ses annexes, d’après la classification internationale des maladies.

Transport 
Automobile 
 Talbot-Lago T26, un modèle du constructeur français Talbot-Lago.

Aviation
 Junkers T 26, un avion école allemand de 1925 ;
 Slingsby T.26 Kite 2, un planeur britannique de Slingsby Aviation.

Chemin de fer
 GER Classe T26, une classe de locomotive à vapeur de 1891.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres